Эп
 Эп — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Эп — коммуна во Франции, департамент Эна.

Аббревиатура
 ЭП — промышленный электровоз.
 ЭП — электровоз пассажирский, унифицированная маркировка российских пассажирских электровозов.
 ЭП1 — пассажирский электровоз переменного тока, серийно выпускающийся НЭВЗ с 1999 года.
 ЭП10 — двухсистемный пассажирский электровоз, выпускавшийся НЭВЗ совместно с компанией «Bombardier Transportation».
 ЭП2К — пассажирский электровоз постоянного тока, серийно выпускающийся Коломенским заводом.
 ЭП20 — двухсистемный пассажирский электровоз, выпускающийся НЭВЗ совместно с французской компанией «Alstom».
 ЭП200 — опытный пассажирский электровоз переменного тока, выпускавшийся Коломенским заводом.
 Электропоезда:
 ЭП «Турист» — узкоколейный электропоезд производства Рижского вагоностроительного завода.
 Эп-563 — узкоколейный контактно-аккумуляторный электропоезд постоянного тока производства Рижского вагоностроительного завода.
 ЭП2Д — электропоезд постоянного тока производства Демиховского машиностроительного завода.
 ЭП3Д — электропоезд переменного тока производства Демиховского машиностроительного завода.
 ЭП — электронная подпись.
  — электропривод.
 ЭП («Ээсти Пылевкиви») — советский и эстонский футбольный клуб.